Igney puede referirse a: 

 Igney (Meurthe y Mosela), comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Igney (Vosgos), comuna francesa situada en Vosgos.